The Tan Aquatic with Steve Zissou («Пляжный загар со Стивом Зиссу») — одиннадцатая серия пятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 18 февраля 2007 года на канале FOX.

Сюжет 
Стьюи обгорает на солнце во время турнира по гольфу, устроенного Питером, Джо, Кливлендом и Куагмиром. Малышу это нравится, и он решает теперь регулярно посещать солярий.

Тем временем Крис обнаруживает, что у него появился соперник в деле утренней разноски газет — Кайл. Крис рассказывает об этом Питеру, и тот приходит в дом Кайла, чтобы поговорить с мальчиком. Тот оказывается необычайно грубым, и Питер, не сдержавшись, избивает его. Через некоторое время родители Кайла звонят Гриффинам, рассказывая о происшествии. Лоис вынуждает Питера извиниться перед мальчиком, и вскоре они становятся друзьями. Кайл открывает Питеру прелесть издевательства над людьми. Питер, проникнувшись речами мальчика, начинает издеваться над домашними.

Гриффины устанавливают у себя дома солярий. Стьюи, теперь помешанный на бронзовом цвете кожи, просит Брайана окончить его процедуры через пятнадцать минут после включения аппарата, но пёс засыпает, и отключает машину только через шесть с лишним часов.

После того, как загар сошёл, Стьюи, решивший уже навсегда завязать с солярием, обнаруживает подозрительную родинку (англ.) у себя на животе. Доктор Хартман, к которому обращается по этому поводу малыш, призывает его подождать результатов анализа, не рак ли это. Тем временем, уверовав, что это — именно рак, Стьюи составляет список вещей, которые он не успел сделать в жизни. Вскоре приходят ответы анализов: у Стьюи рака нет.

Тем временем Питер пытается объяснить Крису, что издеваться над обычными людьми плохо, для чего приезжает к бывшему хулигану своей школы, Рэнди Фалчеру (ныне инвалиду), чтобы отомстить ему за прошлые обиды, но это приводит к тому, что Крис сам избивает Питера, негодуя, что тот унижает беспомощных людей.

Создание 
 Автор сценария: Марк Хентеманн
 Режиссёр: Юлиус Ву
 Композитор: Рон Джоунс
 Приглашённые знаменитости: Кейр Гилхрист

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название фильма «Подводная жизнь со Стивом Зиссу» () (2004).
 Питер заставил Кливленда надеть маску президента Никсона.
 Стьюи сравнивает родительские качества Питера с Бритни Спирс.
 Фраза Лоис Питеру «Это ещё более безответственно, чем когда ты накормил своего Могвая после полуночи» («it is more irresponsible than when you fed your Mogwai after midnight») — пародия на фильм «Гремлины» () (1984). «Накормленный Могвай» превращается в Френсин Дрешер. Питер немедленно в ужасе убивает её, засунув её голову в микроволновку.
 Загорелый Стьюи сравнивает себя с Эртой Китт. В той же сцене упоминаются президент Линдон Джонсон и Вьетнамская война.
 Поза Стьюи, принимающего солнечные ванны — пародия на Теодора Рузвельта.
 Хулиган Рэнди Фолчер позорит Питера-школьника в то время, как тот пытается прочитать доклад о произведении «Щедрое дерево» (1964) Шела Силверстайна.
 Во врезке Стьюи обедает с Мартином Ландау, обсуждая Романа Полански.
 Сцена со Стьюи на вечеринке с другими загаро-зависимыми людьми — пародия на фильм «Энни Холл» () (1977). В той же сцене Девон дарит Брайану кассету с фильмом «„Горбатая гора“ с точки зрения лошадей».
 Питер заявляет Кайлу, что тот изображает своим передразниванием Майкла Стайпа.
 В больнице Стьюи вспоминает «Улицу Сезам».
 Стьюи, читающий свои стихи (завещание) Брайану — пародия на повесть «Вторники с Морри» (1997) Митч Элбом.
 Стьюи и Брайан посещают «Чикагский Институт Искусств» () (первый пункт «предсмертного завещания» Стьюи), в чём прослеживается ссылка на фильм «Феррис Бьюллер берёт выходной» () (1986).

Мелочи 
 Врезка, в которой предок Питера собирался драться с кенгуру, была добавлена в последний момент, и самому Сету Макфарлейну показалась весьма странной (a very strange gag).
 Одну из эпизодических ролей озвучил Майк Баркер. Сет Макфарлейн по этому поводу сказал, что «было очень приятно услышать Майка снова в „Гриффинах“, ведь тот часто играл роли в предыдущих эпизодах мультсериала» («It’s nice to hear Mike Barker back on Family Guy, as Barker had performed multiple voices of characters in previous episodes»).
 Питер готов идти разбираться с хулиганом после завтрака с .
 Сцена, в которой Питер прячется на дереве и спрашивает «Я же теперь отправлюсь в тюрьму, да?» («I’m going to prison, aren’t I?»), доставила хлопоты создателям эпизода.
 Питер пытается объяснить Лоис, что Мега-Блокс и LEGO — это не одно и то же.
 Мультипликаторам тяжело далась сцена (в стиле «slow-motion») падения Питера на землю, в сцене драки с бывшим школьным хулиганом.

Изменённые и удалённые сцены 
 На роль Кайла пробовался Сэмм Левайн, но Сет Макфарлейн забраковал его.
 Из эпизода была удалена сцена богохульных выражений Куагмира на поле для гольфа.
 Была признана недостаточно хорошей и удалена сцена, в которой Брайан засыпает за просмотром шоу «Поздно вечером с Биб Удачей» («Late Night with Bib Fortuna»).
 Была сокращена сцена, в которой Ральф Фарли застаёт Брайана, опрыскивающим (пародия на эякуляцию) Стьюи кремом для загара.
 Самим Сетом Макфарлейном была признана неподходящей для эфира сцена, в которой Дик Чейни, находясь в супермаркете «Wal-Mart», говорит покупателям «Убирайтесь к чёрту!» (go fuck yourself!).
 У эпизода присутствовала альтернативная концовка, пародирующая концовку фильма «Месть полудурков» () (1984).

Ссылки 
 «The Tan Aquatic with Steve Zissou» на Internet Movie Database

Примечания 

Tan Aquatic with Steve Zissou, The